Solières est un village de la commune belge de Huy.
 La Solières est un ruisseau de Belgique, affluent de la Meuse.

Voir aussi 
 Abbaye de Solières
 Cense de Solières